

Italia 
 Chiesa di San Macario – Argenta
 Chiesa di San Macario – Lucca

Regno Unito 
 Cattedrale di San Macario – Aberdeen